Појам Мидвеј може да се односи на:
Мидвеј, атол у Тихом океану
Мидвеј (Алабама), град у САД у држави Алабама
Мидвеј (Тексас), град у САД у држави Тексас
Мидвеј (Џорџија), град у САД у држави Џорџија